

Patronyme 

 Arnold von Bruck (~1500–1554), compositeur flamand et autrichien ;
 Charles Bruck (1911-1985), chef d’orchestre franco-hongrois ;
 Edith Bruck (née en 1932), écrivaine italienne ; 
 Guido Bruck (1920–1966), numismate autrichien ;
 Johnny Bruck (1921–1995), illustrateur allemand ;
 Lajos Bruck (1846-1910), peintre hongrois.

Toponyme

Districts
 District de Bruck an der Leitha, district de Basse-Autriche ;
 District de Bruck-Mürzzuschlag, district de Styrie en Autriche.

Communes
 Bruck in der Oberpfalz, marché de Bavière
 Bruck (Haute-Bavière), une commune d'Allemagne
 Bruck an der Leitha, ville autrichienne
 Bruck an der Großglocknerstraße, Salzburg, Autriche
 Bruck an der Mur, Steiermark, Autriche
 Bruck am Ziller, Schwaz in Tirol, Autriche
 Bruck-Waasen, commune autrichienne en Haute-Autriche.

Voir aussi
 HC Bruck, un club de handball autrichien.
 Syndrome de Bruck, une maladie.

Patronyme lorrain